Suruga peut faire référence à :
 Suruga, un genre biologique de poissons ayant pour seule espèce Suruga fundicola ;
 la province de Suruga, une ancienne province japonaise ;
 la baie de Suruga, est une baie japonaise située entre le cap Omae et la péninsule d'Izu.